A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1968, denominada oficialmente de Allsvenskan 1968, foi a 44º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Östers IF que conquistou seu 1º título na história da competição.

Classificação final

Premiação

Ligações externas 
 

1968
1968 no futebol
Desporto na Suécia em 1968